Driving Rain — двенадцатый сольный студийный альбом Пола Маккартни, записанный и выпущенный 12 ноября 2001 года, за 17 дней до смерти его друга из The Beatles Джорджа Харрисона, умершего от рака лёгких. Это первый альбом после публичного объявления об отношениях Маккартни с бывшей моделью и активисткой движения против противопехотных мин Хизер Миллс, на которой он женился в 2002. Обложка альбома сделана на основе фотографии, снятой Полом встроенной фотокамерой его наручных часов. Две песни в альбоме написаны совместно Полом и его сыном Джеймсом.

Об альбоме 
В альбом Driving Rain вошло большое количество песен, сочинененных благодаря вдохновению от отношений с Хизер Миллс. Очевидно, Маккартни решил продолжить в создании очередного альбома методику, применённую при работе над предыдущим студийным альбомом Run Devil Run — поскольку, за исключением двух песен, альбом был записан под руководством Маккартни и продюсера  за две недели, начиная с февраля 2001. В записи принимали участие музыканты нового аккомпанирующего состава, приглашенные Маккартни для участия в предстоящем после выпуска альбома туре. Альбом записывался в Лос-Анджелесе, на студии Henson Recording Studio. Последние коррективы в запись и сведение альбома были сделаны в июне 2001, после чего альбом начали готовить к печатанию и непосредственно выпуску.

11 сентября 2001 Маккартни летел на самолёте в Нью-Йорк, когда стало известно о террористической атаке на башни Всемирного торгового центра и другие цели в США; Маккартни мог стать свидетелем происходящий событий прямо из своего кресла в салоне самолёта. Будучи взволнованным и разгневанным произошедшей трагедией, он написал песню «Freedom», а затем организовал (вместе с кинопродюсером Харви Вайнштейном) «Концерт для Нью-Йорка» (The Concert for New York City) — большой концерт в поддержку пострадавших в терактах и как «моральный ответ террористам», в котором приняло участие большое количество звёзд шоу-бизнеса (таких, как The Who, Мик Джаггер, Кит Ричардс, Эрик Клэптон, Bon Jovi, Destiny's Child), состоявшийся 20 октября в Нью-Йорке, в зале «Медисон-сквер-гарден» при огромном стечении публики. После концерта Маккартни распорядился прервать печатание альбома и добавить в него песню «Freedom», записанную во время концерта; сам диск был переделан, но оформление не было изменено, так что «Freedom» оказалась на первых тиражах альбома «скрытым треком», не обозначенным в списке песен. Только что выпущенный сингл с песней «From a Lover to a Friend» (который достиг в британском чарте 45-го места) был срочно переделан с добавлением туда «Freedom». Все доходы от продажи сингла МакКартни перечислил в фонд помощи пожарным Нью-Йорка в связи с событиями 11 сентября.

В мае 2007 в интервью Маккартни говорил, что есть те, кто усматривает «милитаристские» смыслы в «Freedom», и поэтому он исключил её из списка песен, исполняемых им в туре 2007 года, хотя он считает, что она может быть возвращена в программу концерта в его следующем туре по США. Также Маккартни говорил об этой песне: «Я думал, что она написана с большим чувством — и тем более это было сразу после 11 сентября. Я думал, что это было правильное чувство. Но это было не совсем точно понято. И в песне были услышаны несколько „воинственные“ смыслы, и вы можете обнаружить, что мистер Буш довольно много высказывал подобные идеи, — но я старался высказать в песне немного другое».

Выпуск альбома 
Альбом Driving Rain вышел 12 ноября 2001; отзывы в основном были очень хорошими, но многих поразило низкое количество продаж, особенно учитывая, что предыдущий студийный альбом Маккартни со «свеженаписанными» песнями (а не как Run Devil Run, где были записан в основном рок-н-роллы конца 1950-х годов), Flaming Pie, попал в список лучших 20 альбомов как в США, так и в Великобритании. Возможно, из-за того, что не было выпущено хитового сингла в поддержку альбома, Driving Rain добрался в чарте британских альбомов только до 46-й позиции и стал наиболее плохо продававшимся альбомом Маккартни в Великобритании. Реакция публики в США была немного лучше, хотя и без восторгов, в силу чего альбом поднялся в американском чарте до 26-й позиции и был сертифицирован как «золотой». В США в поддержку альбома также не было выпущено ни одного сингла с «хитовой» песней.

В апреле 2002 Маккартни начал тур по США под названием «Driving USA», который был очень успешным, так же как и последующий мировой тур. После четырёх трудных лет, прошедших после потери Линды, Маккартни вновь вернулся на успешный путь и был доволен тем, что и как он делает.

Список композиций 

Поскольку песня «Freedom» была добавлена в альбом «в последнюю минуту», она не обозначена в списке треков на диске, оказавшись «скрытым треком». «Freedom» была записана во время благотворительного «Концерта для Нью-Йорка» (The Concert for New York City) в пользу пострадавших в терактах 11 сентября 2001; в концерте, организованном Маккартни, участвовали многие известные музыканты; затем к записи были добавлены несколько студийных наложений. Существует несколько изданий альбома с отличающейся обложкой, где «Freedom» обозначена в трек-листе как «официальный» трек.

Эксклюзивный трек для iTunes 

В 2007, когда iTunes Store добавлял коллекцию музыки Маккартни в свой ассортимент, к альбому был добавлен как эксклюзивный бонус-трек ремикс на песню «From a Lover to a Friend». Это один из двух ремиксов (второй — на песню «Freedom» из этого же альбома), записанных Дэвидом Каном и выпущенных на CD-сингле.

Состав участников записи 
 Пол Маккартни — вокал, бас-гитара, акустическая гитара, электрогитара, фортепиано, барабаны, испанская гитара, электропиано Fender Rhodes, перкуссия, тамбурин, шлепки по коленям (knee slaps)
 Эрик Клэптон — гитара (в «Freedom»)
  — электрогитара, акустическая гитара, 12-струнная гитара, бэк-вокал, Pedal Steel Guitar, бас-гитара, Tampura, перкуссия
 Гейб Диксон (Gabe Dixon) — орган, фортепиано, электроорган Wurlitzer, бэк-вокал, электропиано Fender Rhodes, перкуссия
  — синтезатор, семплы, электрогитара, орган, Wurlitzer
 Эйб Лабориэл мл. (Abe Laboriel Jr.) — барабаны, перкуссия, тамбурин, бэк-вокал, аккордеон
 Джеймс Маккартни — электрогитара, перкуссия
 David Campbell — альт (в «Your Loving Flame»)
 Larry Corbett — виолончель (в «Your Loving Flame»)
 Joel Derouin — скрипка (в «Your Loving Flame»)
 Matt Funes — альт (в «Your Loving Flame»)
 Ральф Моррисон (Ralph Morrison) — скрипка (в «Heather»)

Чарты и сертификации

Позиции в чартах

Сертификации и количество продаж

Примечания

Литература

Ссылки 
 Paul McCartney — Driving Rain at Discogs
 JPGR’s Beatles site: Paul McCartney’s Driving Rain

Альбомы Пола Маккартни
Альбомы Parlophone
Альбомы, спродюсированные Дэвидом Каном
Альбомы, сертифицированные как серебряные Британской ассоциацией производителей фонограмм
Альбомы, сертифицированные как золотые Американской ассоциацией звукозаписывающих компаний